– brytyjski transportowiec wodnosamolotów z okresu I wojny światowej
  – brytyjski lotniskowiec eskortowy z okresu II wojny światowej

Nairana